Beem steht für:
 Beem (Instant Messenger), ein XMPP-fähiger Instant-Messenger für Android
 Beem (Swisscom), eine interaktive Werbefunktion für Smartphones

Beem ist der Familienname folgender Personen:
 Rich Beem (* 1970), ein US-amerikanischer Profigolfer